Talk est un logiciel de communication en mode graphique.

Musique 

 Talk est un album studio de Yes sorti en 1994 ;
 Talk est une chanson de Coldplay parue sur l'album X&Y et sortie en 2005 ;
 Talk est une chanson de Khalid parue sur l'album Free Spirit et sortie en 2019.

Voir aussi 
 
 Talk Talk Talk, album du groupe britannique The Psychedelic Furs sorti en 1981
 Tok pisin